«Ангус, стринги и поцелуи взасос» () — кинокомедия 2008 года.

Сюжет 
Фильм снят по мотивам книги Реннисон Луис «Поцелуй, сладкий как ириска» (другое название «Ангус, стринги и поцелуй взасос»).

Четырнадцатилетняя Джорджия Николсон живёт с родителями, которые её не понимают, и опротивевшей ей трёхлетней сестрой. Джорджия между тем мечтает стать блондинкой, иметь нос поменьше и парня. Читая записи её дневника, зритель погружается в мир подростковых будней с их радостями, разочарованиями, эмоциями, курьёзными ситуациями и различного рода переживаниями…

В ролях

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 72 % на основе 25 рецензий со средним баллом 5,92 из 10.

Саундтрек 
В саундтреке использовалась песня Авы Ли Mad About the Boy.

Примечания 

Молодёжные комедийные фильмы США
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2008 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Гуриндер Чадхи
Фильмы США 2008 года
Фильмы Великобритании 2008 года
Фильмы о школе